Ez a cikk a The Walking Dead: World Beyond epizódjait tartalmazza.

A sorozat 2020. október 4-én indult az Amerikai Egyesült Államokban az AMC televíziós csatornán, a sorozat 2 évados lesz. Magyarországon egyelőre nem vetítik.

Évadáttekintés

Első évad (2020)

Második évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái